Хабибулла Бахтигареевич Абдюшев (1920—1988) — бригадир тракторной бригады. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 1 марта 1920 года в селе Денискино (ныне Фёдоровского района Республики Башкортостан). Трудиться начал с 1934 года в колхозе «Чулпан» Фёдоровского района скотником. Учился с 1935 года на курсах трактористов при Октябрьской МТС Фёдоровского района БАССР.

Место работы: с  1936 года — тракторист Октябрьской МТС. В апреле 1941 г. призван в Красную Армию. Участвовал в боях Великой Отечественной войны в составе 583-й отдельной гвардейской миномётной дивизии. Демобилизован в 1944 году по состоянию здоровья.

После войны Хабибулла Бахтигареевич работал трактористом, в 1951—1959 гг. — бригадир тракторной бригады, с 1959 г. — бригадир комплексной бригады колхоза имени Фрунзе Фёдоровского района.

В 1963 г. бригада X. Б. Абдюшева на закреплённой за ней площади в 750 гектаров собрала урожай зерновых 18,7 центнера с гектара. В 1964 г. с площади 775 гектаров получила средний урожай зерновых 20,5 центнера с гектара, гороха с площади 110 гектаров — 26 центнеров, пшеницы с площади 112 гектаров — 22 центнера, сахарной свёклы с площади 120 гектаров — 164 центнера с гектара. В 1965 г. с площади 805 гектаров получила урожай зерновых 18,6 центнера с гектара.

За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 г. X. Б. Абдюшеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.

С июня 1966 г. до ухода на пенсию в 1980 г. работал агрономом, заведующим машинно-тракторной мастерской колхоза имени Фрунзе Фёдоровского района.

Жил в родном селе Денискино. Умер 23 декабря 1998 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1966)
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 медали

См. также 
 Герои Социалистического Труда Башкортостана

Примечания

Ссылки 

 Март 2010 - Исторический календарь - Сайт Управления по делам архивов при Правительстве Республики Башкортостан 

Родившиеся в Фёдоровском районе (Башкортостан)
Умершие в Фёдоровском районе (Башкортостан)
Трактористы
Миномётчики Великой Отечественной войны